Евге́ний Вита́льевич Будник (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Красава».

Биография 
Воспитанник спортшколы харьковского «Арсенала». С 2009 года игрок харьковского «Металлиста». Лучший бомбардир молодёжного первенства Украины 2010/11 с 13 забитыми мячами (2 с пенальти).

В сезоне 2009/10 дебютировал в составе «Металлиста» в Кубке Украины. В чемпионате Украины дебютировал в октябре 2011 года в домашнем матче с одесским «Черноморцем». Забил единственный гол в матче (1:0).

В январе 2012 года прибыл на просмотр в полтавскую «Ворсклу», где главным тренером был Николай Павлов. В итоге он перешёл в команду до конца сезона 2011/12 на правах аренды с правом выкупа контракта. В июне 2012 года подписал с «Ворсклой» пятилетний контракт.

В январе 2014 года перешёл в чешский «Слован» из города Либерец на правах аренды с правом выкупа, будучи клиентом футбольного агента Вячеслава Заховайло. Также в «Словане» играл другой украинец — Сергей Рыбалка.

Летом 2015 года Будник поехал на просмотр в донецкий «Металлург», однако летом 2015 года «Металлург» объявил себя банкротом и вакантное место в Премьер-лиге Украины заняла днепродзержинская «Сталь». Куда и перешёл Евгений Будник на правах аренды, взяв себе 11 номер. В составе новой команды дебютировал в игре первого тура чемпионата Украины 2015/16 против киевского «Динамо», Будник вышел на 72 минуте вместо Владимира Гоменюка. «Сталь» в итоге проиграла со счётом (1:2). По окончании сезона 2015/16 вернулся в «Ворсклу».

22 июля 2016 на правах аренды перешёл в минское «Динамо». Соглашение рассчитано до конца года. Дебютировал за минчан 28 июля в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Воеводины». Евгений вышел на 64 минуте, а на 83 сравнял счёт (1:1), в падении отправив мяч в ворота. В чемпионате Белоруссии сыграл 11 матчей и забил 3 мяча.

11 февраля 2017 года подписал контракт с австрийским клубам «Капфенберг» из второго австрийского дивизиона. В июле 2017 года перешёл в греческий «Платаниас».

В январе 2018 года перешёл из «Платаниас» в другой клуб греческой Суперлиги ПАС Ламия.

В январе 2019 года пополнил ряды эстонского гранда ФК «Левадия». Летом 2019 года покинул команду. Затем играл в Армении и Индонезии.

В феврале 2021 года перешёл на правах аренды в армянский «Урарту».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2016
 Финалист Суперкубка Эстонии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Слована»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Капфенберг»
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Ламия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Персита Тангеранг»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Пюник-2»
Игроки ФК «Карпаты» Львов (2020)
Игроки ФК «Астерас» Влахиоти
Игроки ФК «Красава»